Kwale kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Kwale (distrikt),  
 Kwale, stad,

Nigeria 

 Kwale (distriktshuvudort), Delta, 
 Abraka, ort, Delta, 

Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar